een gemeente en stad in Frankrijk, zie Soissons (stad)
 een 5e-eeuws koninkrijk, zie Gallo-Romeinse Rijk
 een middeleeuws graafschap, zie graafschap Soissons
 bisdom Soissons
 arrondissement Soissons

Zie ook:
 Slag bij Soissons (486)
 Slag bij Soissons (718)
 Slag bij Soissons (923)
 Slag bij Soissons (1918)
 kathedraal van Soissons
 station Soissons